РАП:
 РАП — Российская академия правосудия, с 15 октября 2014 года — Российский государственный университет правосудия (РГУП)
 Карбополы (Редкосшитые Акриловые Полимеры — РАП) — производные акриловой кислоты.
 РАП (RAP) — футбольный клуб из Амстердама.
 RAP Recordz — российский звукозаписывающий лейбл.

См. также 
 
 Rap
 Rap.ru